Souille peut désigner:
 le lieu bourbeux où se vautre le sanglier;
 l'empreinte que laisse, dans la vase ou le sable fin, le fond d'un navire qui revient à flot, après avoir échoué dans ce sable ou cette vase;
une tranchée pour l’établissement d'un câble sous-marin
 La Souille, un roman de Franz-Olivier Giesbert;
 Souillé, un village.